El término Saint-Maurice (en francés San Mauricio) puede referirse a:

Francia 
 Saint-Maurice, comuna francesa del Alto Marne.
 Saint-Maurice, comuna francesa de Nièvre.
 Saint-Maurice, comuna francesa del Puy-de-Dôme.
 Saint-Maurice, comuna francesa del Bajo Rin.
 Saint-Maurice, comuna francesa del Valle del Marne.

Canadá 
 Saint-Maurice, municipio canadiense del Quebec.
 Saint-Maurice, río del Quebec.

Suiza 
 Saint-Maurice, comuna suiza del cantón del Valais.
 District de Saint-Maurice, distrito suizo del cantón del Valais.

Nombres compuestos 
Saint-Maurice-aux-Forges, comuna francesa de Meurthe-et-Moselle.
Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, comuna francesa de Yonne.
Saint-Maurice-Colombier, comuna francesa de Doubs.
Saint-Maurice-Crillat, comuna francesa del Jura.
Saint-Maurice-d'Ardèche, comuna francesa de Ardèche.
Saint-Maurice-de-Beynost, comuna francesa de Ain.
Saint-Maurice-de-Cazevieille, comuna francesa del Gard.
Saint-Maurice-de-Gourdans, comuna francesa de Ain.
Saint-Maurice-de-Lestapel, comuna francesa de Lot-et-Garonne.
Saint-Maurice-de-Lignon, comuna francesa de la Haute-Loire.
Saint-Maurice-de-Rémens, comuna francesa de Ain.
Saint-Maurice-de-Rotherens, comuna francesa de Saboya.
Saint-Maurice-de-Satonnay, comuna francesa de Saône-et-Loire.
Saint-Maurice-des-Champs, comuna francesa de Saône-et-Loire.
Saint-Maurice-des-Lions, comuna francesa de Charente.
Saint-Maurice-des-Noues, comuna francesa de Vendée.
Saint-Maurice-de-Tavernole, comuna francesa de Charente-Maritime.
Saint-Maurice-d'Ételan, comuna francesa de Seine-Maritime.
Saint-Maurice-de-Ventalon, comuna francesa de Lozère.
Saint-Maurice-d'Ibie, comuna francesa de Ardèche.
Saint-Maurice-du-Désert, comuna francesa de Orne.
Saint-Maurice-en-Chalencon, comuna francesa de Ardèche.
Saint-Maurice-en-Cotentin, comuna francesa de Mancha.
Saint-Maurice-en-Gourgois, comuna francesa de Loira.
Saint-Maurice-en-Quercy, comuna francesa de Lot.
Saint-Maurice-en-Rivière, comuna francesa de Saône-et-Loire.
Saint-Maurice-en-Trièves, comuna francesa de Isère.
Saint-Maurice-en-Valgodemard, comuna francesa de Hautes-Alpes.
Saint-Maurice-la-Clouère, comuna francesa de Vienne.
Saint-Maurice-la-Fougereuse, comuna francesa de Deux-Sèvres.
Saint-Maurice-la-Souterraine, comuna francesa de Creuse.
Saint-Maurice-le-Girard, comuna francesa de Vendée.
Saint-Maurice-les-Brousses, comuna francesa de Haute-Vienne.
Saint-Maurice-lès-Charencey, comuna francesa de Orne.
Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, comuna francesa de Saône-et-Loire.
Saint-Maurice-lès-Couches, comuna francesa de Saône-et-Loire.
Saint-Maurice-le-Vieil, comuna francesa de Yonne.
Saint-Maurice-l'Exil, comuna francesa de Isère.
Saint-Maurice-Montcouronne, comuna francesa de Essonne.
Saint-Maurice-Navacelles, comuna francesa de Hérault.
Saint-Maurice-près-Crocq, comuna francesa de Creuse.
Saint-Maurice-près-Pionsat, comuna francesa de Puy-de-Dôme.
Saint-Maurice-Saint-Germain, comuna francesa de Eure-et-Loir.
Saint-Maurice-sous-les-Côtes, comuna francesa de Meuse.
Saint-Maurice-sur-Adour, comuna francesa de Landes.
Saint-Maurice-sur-Aveyron, comuna francesa de Loiret.
Saint-Maurice-sur-Dargoire, comuna francesa de Ródano.
Saint-Maurice-sur-Eygues, comuna francesa de Drôme.
Saint-Maurice-sur-Fessard, comuna francesa de Loiret.
Saint-Maurice-sur-Huisne, comuna francesa de Orne.
Saint-Maurice-sur-Mortagne, comuna francesa de los Vosgos.
Saint-Maurice-sur-Moselle, comuna francesa de los Vosgos.
Saint-Maurice-sur-Vingeanne, comuna francesa de Côte-d'Or.
Saint-Maurice-Thizouaille, comuna francesa de Yonne.